Вале́рий Пло́тников: 
 Плотников, Валерий Викторович (род. 1962) — советский футболист.
 Плотников, Валерий Павлович (род. 1940) — советский боксёр, доктор наук.
 Плотников, Валерий Фёдорович (род. 1943) — советский и российский фотограф.